Ехегнут () — название населённых пунктов:

Армения 
 Ехегнут — село в Армавирской области.

Нагорный Карабах 
 Ехегнут — армянское названия села Камышлы в Кельбаджарском районе Азербайджана